El Tejoruco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tejoruco, Quechultenango, ort, Guerrero, 
 El Tejoruco, Tecoanapa, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar